Le SC Vila Verde est une équipe de football en salle fondé en 1943 à Sintra.

Club de futsal au Portugal
Club de football fondé en 1943